Henryk Firlej (1574-1626), archevêque
 Henryk Firlej (1599-1635), évêque